Little Egypt peut désigner :

Toponymie
 Little Egypt est une région de l'Illinois.

Musique
 Little Egypt est un groupe de musique.
 Little Egypt (Ying-Yang) est une chanson humoristique composée par Jerry Leiber & Mike Stoller pour le groupe américain The Coasters, sortie en avril 1961.

Cinéma
 Little Egypt est un film de 1951 avec l'acteur Minor Watson.

Homonymie de titre